Mrákotín kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Mrákotín (okres Chrudim)
 Mrákotín (okres Jihlava)